Díaz Morales ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Díaz Morales (1905–1992), mexikanischer Architekt
 José Díaz Morales (* 1908), spanisch-mexikanischer Filmregisseur 
 Sebastian Diaz Morales (* 1975), argentinischer Künstler